Chinese Volleyball League 2007-2008 – torneo di pallavolo femminile
 Chinese Volleyball League 2007-2008 – torneo di pallavolo maschile